Mexicul a participat la Jocurile Olimpice pentru prima dată la ediția din 1900 de la Londra și a trimis o delegația la toate ediții de vară începând cu ediția din 1924 de la Paris. A luat parte de mai multe ori la Jocurile Olimpice de iarnă, dar nu a câștigat niciodată nici o medalie.  Codul CIO este MEX. A fost țară-gazdă la Jocurile Olimpice de vară din 1968 de la Ciudad de México.

Medalii după Olimpiadă
Marginea roșie înseamnă că Mexicul a fost țara-gazdă.

Medalii la Jocurile de vară

Medalii la Jocurile Olimpice de iarnă

Sportivii cei mai medaliați

Referințe
  Mexic la Comitetul Internațional Olimpic
  Rezultate olimpice ale Mexicului  pe Sports Reference